Фисп (, ) — округ в швейцарском кантоне Вале.

Округ Фисп находится в южной части кантона Вале. Административно он состоит из 19 общин:

Население 
Подавляющее большинство населения — германошвейцарцы (23 373 чел., или 87,2 %). Вторыми по численности являются португальцы (853 чел, или 3,2 %), третьими — италошвейцарцы (658 чел., или 2,5 %). В округе Фисп по вероисповеданию преобладают католики (84,9 %). Кальвинистов 4,3 %, православных 1,85 %, представителей других христианских церквей — 1,1 %. Исповедующих ислам — 2,29 %.

Вале
Округа Швейцарии